Вресина може бити:

 Вресина (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Вресина (Острава-град), насељено мјесто у округу Острава-град, Моравско-Шлески крај, Чешка Република